Revilliod ist der Familienname von

 Guillaume Revilliod (1877–1961), Schweizer Architekt
 Gustave Revilliod (1817–1890), Schweizer Schriftsteller und Verleger sowie Archäologe, Kunstsammler und Mäzen